Бенак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж
 Бенак () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї